Цитаре́ксилум () — род двудольных цветковых растений трибы  семейства , типовой род трибы.

Название 
Первоначальным названием этого рода растений, данным ему Бернаром де Жюссьё, было Cytharexylon. Это название в 1747 году использовал Карл Линней, однако в 1753 году в Species plantarum, исходном пункте современной номенклатуры растений, он изменил его на Cytharexylum. Оно образовано от названия ямайского музыкального инструмента, изготовляемого из древесины этого растения.

Ботаническое описание 
Представители рода — кустарники и деревья до 18 м в высоту, обычно без шипов.

Листья расположенные супротивно, кожистые, с цельным или неясно зубчатым краем.

Цветки собраны в соцветия-кисти на концах веток, реже в пазухах листьев. Прицветники мелкие. Чашечка разделённая на 5 чашелистиков, трубчатой или колокольчатой формы. Венчик короткий, почти актиноморфный, разделён на 5 сросшихся лепестков. Тычинки в количестве 4 или 5, нитевидные. Пестик с двухраздельным рыльцем, короткий. Завязь двухгнёздная.

Плод ягодовидный, с двумя семенами, окружённый не опадающей чашечкой.

Ареал 
Виды рода Цитарексилум распространены в тропических регионах Мексики, Центральной Америки, а также на севере Аргентины.

Таксономия

Синонимы

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 114 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вербеновые